Manica är ett släkte av myror. Manica ingår i familjen myror.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myror